Новогиреево:

 Новогиреево — бывший подмосковный дачный посёлок, включённый в состав Москвы в 1960 году.
 Новогиреево — район Восточного административного округа города Москвы.
 «Новогиреево» — железнодорожная платформа в Москве.
 «Новогиреево» — станция Московского метрополитена.
 ТЧ-12 Новогиреево — электродепо Московского метрополитена.